La saison 2013 de l'Eurocup Formula Renault 2.0 se déroule du 27 avril au 20 octobre 2013.

Le Français Pierre Gasly remporte le titre des Pilotes après un duel jusqu'à la dernière course avec Oliver Rowland. Lors de la dernière course, remportée par Esteban Ocon, troisième du championnat, Rowland percute Gasly dans les premiers tours de la course et est pénalisé, offrant définitivement le sacre à Gasly.

Écuries et pilotes

Calendrier

Classements

Championnat des pilotes 
Pierre Gasly est sacré champion après avoir remporté trois des quatorze courses de la saison, devant Oliver Rowland et Esteban Ocon.

Championnat des équipes 
Tech 1 Racing remporte pour la deuxième fois de son Histoire le championnat des équipes, après 2010.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Formula Renault Eurocup

Championnat de Formule Renault
Sport automobile en 2013